ČEZ Aréna je název, který má či mělo více hal:
 Ostravar Aréna, multifunkční hala v Ostravě, dříve ČEZ Aréna
 ČSOB Pojišťovna ARENA, multifunkční hala v Pardubicích, dříve ČEZ Arena, ještě předtím Duhová aréna
 Home Monitoring Aréna, hokejová hala v Plzni, dříve ČEZ Aréna